EGBN steht für:
 Bahnhof Gelsenkirchen-Buer Nord (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Flughafen Nottingham (ICAO-Code), Flughafen von Nottingham, England

Abkürzung